L'NWA Mountain State Heavyweight Championship è un titolo utilizzato dalla federazione Mountain State Wrestling fino al 2012 associata alla National Wrestling Alliance (NWA) ed tuttora è difeso nei territorio della Virginia Occidentale.

Storia 
Istituito nel 2004 durò come titolo affiliato alla NWA fino al novembre 2012. 
In seguito la federazione si staccò dalla NWA.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance
 Titoli della National Wrestling Alliance

Titoli della National Wrestling Alliance